Numele Râușor se poate referi la:

Râușor, o localitate în județul Brașov, România
Râul Râușorul, afluent de dreapta al Dâmboviței, se varsă în acesta la Rucăr
Râul Râușorul, afluent de dreapta al Râului Târgului, la conflunța căruia s-a construit lacul de acumulare omonim.
Râul Râușorul, afluent de dreapta al Bratiei, se varsă în aceasta în apropierea satului Gămăcești, din comuna comuna Berevoești, județul Argeș